Le droit de l'air peut faire référence à plusieurs concepts :
 le droit de l'air, une des branches du droit de l'environnement ;
 le droit aérien, une des branches du droit des transports ;
 les droits sur l'air ou  droits aériens, droits que possède le propriétaire d'un terrain sur l'espace aérien situé au dessus de son terrain ou de sa construction.